|}
Die Bahnstrecke Havlíčkův Brod–Pardubice ist eine eingleisige Hauptbahn („celostátní dráha“) in Tschechien, die ursprünglich von der Österreichischen Nordwestbahn (ÖNWB) erbaut und betrieben wurde. Sie verläuft von Havlíčkův Brod (Deutschbrod) über Hlinsko v Čechách und Chrudim nach Pardubice-Rosice nad Labem (Pardubitz-Rossitz).

Geschichte 

Die Konzession zum Bau der Strecke Deutschbrod–Pardubitz erhielt die ÖNWB am 8. September 1868 als Teil ihres staatlich garantierten Stammnetzes. Die Strecke durfte zunächst eingleisig angelegt werden, wobei ein späterer zweigleisiger Ausbau bei allen Brücken und Tunneln bereits berücksichtigt werden musste. Erst bei Überschreiten eines Rohertrages von 120.000 Gulden pro Meile während zweier aufeinanderfolgender Jahre durfte die Staatsverwaltung den Bau eines zweiten Gleises fordern.

Am 1. Juni 1871 wurde die Strecke eröffnet.

Im Fahrplan von 1900 verkehrten drei Zugpaare über die Gesamtstrecke, die sämtlich über Rositz hinaus bis nach Liebau an der preußischen Landesgrenze durchgebunden waren. Weitere Züge verkehrten auf Teilstrecken.

Nach der Verstaatlichung der SNDVB ging die Strecke am 1. Januar 1908 an die k.k. österreichischen Staatsbahnen kkStB über. Nach dem Ersten Weltkrieg traten an deren Stelle die neugegründeten Tschechoslowakischen Staatsbahnen (ČSD).

Im Jahr 1952 musste infolge des Baues des Militärflugplatzes Pardubice die Strecke verlegt werden. Ein Teil der alten Trasse dient seitdem als Flughafen-Anschlussbahn.

Am 1. Januar 1993 ging die Strecke im Zuge der Auflösung der Tschechoslowakei an die neu gegründeten České dráhy (ČD) über.

Im Jahresfahrplan 2011 verkehren die Personenzüge in einem angenäherten Zweistundentakt, der insbesondere zwischen Chrudim und Pardubice durch weitere Fahrtmöglichkeiten ergänzt ist. Zweimal täglich verkehrt zudem ein Schnellzugpaar in der Relation Jihlava–Pardubice-Rosice nad Labem. Sie benötigen für die 92 Kilometer lange Strecke etwa eine Stunde und 50 Minuten, was einer mittleren Reisegeschwindigkeit von lediglich 50 km/h entspricht.

Weblinks 

 KBS 238 Pardubice – Havlíčkův Brod auf zelpage.cz (tschechisch)

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Tschechien